Novak Djokovic er den forsvarende mester.

Seedning

 Roger Federer (Kvartfinale)
 Novak Djokovic (Finale)
 Andy Murray (Mester)
 David Ferrer (Semifinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (Anden runde)
 Tomáš Berdych(Semifinale)
 Juan Martín del Potro (Kvartfinale)
 '''Janko Tipsarević (Kvartfinale)
 John Isner (Tredje runde)
 Juan Mónaco (Første runde)
 Nicolás Almagro (Fjerde runde)
 Marin Čilić (Kvartfinale)
 '''Richard Gasquet (Fjerde runde)
 Alexandr Dolgopolov (Tredje runde)
 Milos Raonic (Fjerde runde)
 Gilles Simon (Tredje runde)

<ol start="17">
 Kei Nishikori ''(Tredje runde)
 '''Stanislas Wawrinka (Fjerde runde)
 '''Philipp Kohlschreiber (Fjerde runde)
 Andy Roddick (Fjerde runde)</li>
 Tommy Haas ''(Første runde)
 Florian Mayer ''(Første runde)
 Mardy Fish ''(Fjerde runde)
 Marcel Granollers ''(Anden runde)
 Fernando Verdasco ''(Tredje runde)
 Andreas Seppi ''(Første runde)
 Sam Querrey ''(Tredje runde)
 Mikhail Youzhny ''(Første runde)
 Viktor Troicki ''(Første runde)
 Feliciano López ''(Tredje runde)
 Julien Benneteau ''(Tredje runde)
 Jérémy Chardy ''(Tredje runde)</ol>

Kvalifikation

Turnering
Finale
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Kvartfinale
| RD2=Semifinale
| RD3=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=61
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=3
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Tomáš Berdych
| RD1-score2-1=77
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=6

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Andy Murray 
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Marin Čilić 
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=64
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=0

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Janko Tipsarević
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=3
| RD1-score5-5=64
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= David Ferrer
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=65
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=6
| RD1-score6-5=77

| RD1-seed7=7
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=63
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Djokovic
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Tomáš Berdych
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=1
| RD2-score1-4=67
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Andy Murray 
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=79

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= David Ferrer
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=2
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=

Top Half
Sektion 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Federer 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Young
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Authom
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=65
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= B Phau
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=77

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Ramos
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= R Ginepri
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=0

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Machado
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= F Verdasco
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= M Fish 
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= G Soeda 
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=62
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Sektion 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= N Almagro| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Štěpánek
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Mahut
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=63
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= P Petzschner
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=77

| RD1-seed05=
| RD1-team05= B Kavčič
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= F Cipolla
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Sock
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= F Mayer
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=2r

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= S Querrey
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Y-h Lu
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= S Devvarman 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Istomin
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Zopp
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Goffin
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= N Almagro 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= P Petzschner
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Cipolla 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= J Sock
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= S Querrey
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Zopp
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= N Almagro
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= J Sock
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=62
| RD3-score02-4=1

| RD3-seed03=27
| RD3-team03= S Querrey
| RD3-score03-1=78
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

Sektion 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= H Moriya
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Dodig
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Bellucci 
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=61
| RD1-score05-4=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Andújar 
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Haase 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= F López
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= M Granollers
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=77
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Kudla 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=62

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Lacko 
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Blake
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= P-H Mathieu 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=77
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I Andreev 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Giraldo 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= M Raonic 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= A Murray
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Dodig
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Andújar  
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=77
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= F López
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=65
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=24
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= J Blake
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= P-H Mathieu 
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=64
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= M Raonic 
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= A Murray
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=77
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= F López
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=64

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= J Blake
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=63
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= M Raonic 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=77

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Sektion 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= M Čilić 
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Matosevic 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= D Brands
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Ungur 
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=65

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= T Smyczek
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= B Reynolds
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= G Andreozzi
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= K Nishikori
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= J Chardy
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Volandri 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Ito 
| RD1-score11-1=69
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Ebden
| RD1-score12-1=711
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Kližan 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Falla 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Beck
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=62
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=

Bottom Half

Sektion 5

Sektion 7
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= JM del Potro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= F Serra
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Becker 
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Harrison 
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ł Kubot 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Mayer 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= T Robredo 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= A Seppi 
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Roddick 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= R Williams
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Berlocq 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= B Tomic
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= F Fognini 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5='''7

| RD1-seed15=
| RD1-team15={{nowrap| G García-López}} 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=78
| RD1-score15-5=77
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= J Mónaco 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4=66
| RD1-score16-5=63

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= JM del Potro
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-score01-4=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Harrison 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Mayer 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=7
| RD2-seed04=PR
| RD2-team04= T Robredo
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=5

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= A Roddick 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Tomic
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Fognini 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=7
| RD3-team01={{Nowrap| JM del Potro}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=711
| RD3-seed02=
| RD3-team02= L Mayer 
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=69

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

Sektion 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= A Dolgopolov 
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Levine 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Baghdatis 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=68
| RD1-score03-5=77
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= M Bachinger
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=710
| RD1-score04-5=65

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Darcis 
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Jaziri 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Stakhovsky
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=2
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= S Wawrinka 
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= J Benneteau 
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= O Rochus 
| RD1-score10-1=61
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= D Novikov 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=78
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Janowicz
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= T Gabashvili
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=5

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Lorenzi
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Djokovic 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= A Dolgopolov 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=77
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Baghdatis 
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4=65

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Darcis 
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= S Wawrinka 
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= J Benneteau 
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= D Novikov 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=61
| RD2-score06-4=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Djokovic 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=14
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=18
| RD3-team02=

References
Main Draw

US Open 2012 (tennis)
2012
ATP Tour 2012